Кеббел — фамилия. Известные носители:
 Кеббел, Ариэль
 Кеббелл, Тоби